Tecalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pablo Tecalco, ort, Morelos, 
 Tecalco, Veracruz, ort, Ixhuatlán de Madero, 
 Tecalco, San Luis Potosí, ort, Matlapa,